Балх — топоним:

 Балх — город в Афганистане.
 Балх — провинция в Афганистане.
 Балх — река в Афганистане.
 Балх — посёлок городского типа в Таджикистане.
 Балх — село в Лахшском районе, Таджикистан.

См. также 
 Балхи